Příjmení Holuša nosí více významných osobností:

 Evžen Holuša (1904–???) – český a československý politik
 Jakub Holuša (* 1988) – český atlet, běžec
 Lumír Holuša (* 1932) – český architekt

Externí odkazy